Andrew Johnson (1808–1875) az Amerikai Egyesült Államok 17. elnöke 1865 és 1869 között
 Andrew Johnson (1981) angol válogatott labdarúgó, a Fulham FC játékosa
 Andrew Johnson (?) amerikai sífutó, olimpikon